Берахот, брахот (; ; «славословия»; «бенедикции») — термин еврейского происхождения.

 Берахот — первый трактат в первом отделе Талмуда «Зераим» с правилами ο молитвах.
 Берахот — в иудаизме благодарственные и хвалебные молитвы на разные случаи жизни, начинающиеся словами «Благословен Ты, Господи».

Примечания